Кубок Футбольной лиги 1975/76 () стал шестнадцатым розыгрышем Кубка Футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для английских и валлийских футбольных клубов, выступавших в Футбольной лиге Англии. Турнир прошёл с 18 августа 1975 года по 28 февраля 1976 года.

Это был первый розыгрыш Кубка Футбольной лиги, в котором в первом раунде проводилось по два матча — дома и на выезде.

Победу в турнире одержал «Манчестер Сити», обыгравший «Ньюкасл Юнайтед» в финальном матче на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Благодаря победе в Кубке Футбольной лиги «Сити» квалифицировался в Кубок УЕФА следующего сезона.

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Переигровки

Второй раунд

Матчи

Переигровки

Вторые переигровки

Третий раунд

Матчи

Переигровки

Четвёртый раунд

Матчи

Переигровки

Пятый раунд

Матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

Финал прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 27 февраля 1976.

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте Football Club History Database 

1975